Англи́йский мост:

 Английский мост — мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.
 Ангельский мост (возможно, искажённое «английский мост») — пешеходный мост через долину холма Тоомемяги (Домберг) в Тарту.
 Английский мост () — мост через реку Северн в Шрусбери, Великобритания.
 Английский мост — английский мост в Арле, инженерное сооружение и картина Ван Гога.
 Английский мост ― второе название Палатинского моста в Риме.

См. также 
 Английская набережная (значения)
 Английский проспект